«Love Me Tender» —en español, «Ámame tiernamente»— es el título de:

 [[Love Me Tender (canción)|Love Me Tender]], una canción de Elvis Presley.
 [[Love Me Tender (película)|Love Me Tender]], una película de Elvis Presley.
 Love Me Tender (Elvis Has Left the Building), una película de 2005.
 Love Me Tender, un álbum de 1982 de B. B. King.
 Love Me Tender, un álbum de 2005 de Barb Jungr.